Коен може да се односи на:

 Коен (име), често хебрејско име и презиме
 Коен (свештеник), свештеник
 Коен (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Коен (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Браћа Коен, амерички филмски режисери и продуценти

Види још
 Саша Коен (вишезначна одредница)